Mitridat I. Partski, kralj Partska Carstva, vladao 171. pr. Kr. – 132. pr. Kr.
 Mitridat I. (satrap), satrap maloazijske pokrajine Pont
 Mitridat I. Pontski, prvi kralj Pontskog Kraljevstva, vladao 302. pr. Kr. – 266. pr. Kr.
 Mitridat I. Kalinik, kralj Komagene